Gibson kan henvise til:

 Gibson – producent af guitarer og andre musikinstrumenter

Stednavne

USA 
 Gibson, Arkansas
 Gibson, Georgia
 Gibson, Iowa
 Gibson, Louisiana
 Gibson, Mississippi
 Gibson, Dunklin County, Missouri
 Gibson, Pemiscot County, Missouri
 Gibson, North Carolina
 Gibson, Pennsylvania
 Gibson, Tennessee
 Gibson, Wisconsin

Personer 
Efternavn
 Darron Gibson (født 1987) – nordirsk fodboldspiller
 Dorothy Gibson (1889–1946) – amerikansk stumfilmsskuespillerinde
 James Gibson (født James Howard Gibson 1976) – amerikansk fribryder
 James W. Gibson (1877–1951) – britisk forretningsmand
 Mel Gibson (født 1956) – amerikansk skuespiller og instruktør
 Orville Gibson (1856–1918) – amerikansk musikinstrumentmager
 Raquel Gibson (født 1985) – amerikansk model
 Richard Gibson (født 1954) – britisk skuespiller
 Susie Gibson (1890–2006) – tredje ældste person i verden på det tidspunkt hun døde
 Taj Gibson (født 1985) – amerikansk basketballspiller
 Thomas Gibson (født 1962) – amerikansk skuespiller
 Tyrese Gibson (født 1978) – amerikansk sanger, skuespiller mm.
 William Gibson (født 1948) – amerikansk-canadisk forfatter

Mellemnavn
 William Gibson Sloan (1838–1914) – skotsk evangelist

Fiktive personer 
 Gibby Gibson – person i tv-serien iCarly
 Rachel Gibson – person i tv-serien Alias